Job steht für:

 Job (Arbeit), vorübergehende oder gelegentliche Erwerbstätigkeit
 Job (EDV), einzelner vom Computer abzuarbeitender Auftrag
 Job (Bischof) (1946–2009), orthodoxer Erzbischof
 Job von Telmessos (* 1974), orthodoxer Erzbischof
 eine Gestalt des Alten Testaments, siehe Ijob
 Künstlername von André Jobin (Comicautor) (* 1927)

Werktitel:
 Job: A Masque for Dancing, Ballettmusik von Ralph Vaughan Williams (1930)
 Der Job, original The Job, US-amerikanische Comedy-Krimiserie (2000–2001)
 Ein Job, deutscher Spielfilm von Christian Görlitz (2008)

Geografie:
 Job (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Job (Ger), Fluss in den Pyrenäen, Nebenfluss des Ger

Job ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Job (* 1976), deutscher Handballspieler und -trainer
 André Job (1870–1928), französischer Chemiker
 Barbara Frank-Job (* 1960), deutsche Romanistin
 Bertram Job (* 1959), deutscher Journalist und Autor
 Brian Job (1951–2019), US-amerikanischer Schwimmer
 Christian Job (* 1967), deutscher Radiomoderator
 Elvis Job (* 1988), kamerunischer Fußballspieler
 Emma Lübbecke-Job (1888–1982), deutsche Pianistin und Ehefrau von Fried Lübbecke
 Enrico Job (1934–2008), italienischer Kunst- und Kostümdesigner
 Felix Alaba Adeosin Job (* 1938), nigerianischer Geistlicher, Erzbischof von Ibadan
 Finn Job (* 1995), deutschsprachiger Autor
 Herbert Keightley Job (1864–1933), US-amerikanischer Ornithologe und Fotograf
 Hubert Job (* 1958), deutscher Geograph und Regionalforscher
 Jakob Job (1891–1973), Schweizer Reiseschriftsteller und Radiointendant
 Jeff Job (* 1963), Eishockeytrainer
 Johannes Job (1664–1736), deutscher Beamter, evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Joseph-Désiré Job (* 1977), kamerunischer Fußballspieler
 Lynn Job (* 1959), US-amerikanische Komponistin und Lyrikerin
 Maria Manuela Job de Francis (1897–1971), Botanikerin
 Michael Job (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler
 Patrick Dalzel-Job (1913–2003), britischer Marineoffizier
 Peter Job (* 1941), britischer Manager
 Richard Job (1921–2010), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rueben Philip Job (?–2015), US-amerikanischer Bischof
 Stefan Job (* 1964), deutscher Schauspieler
 Stefanie Job (1909–2002), österreichische Schönheitskönigin, Stummfilm-Schauspielerin und Autorin

Siehe auch:
 The Job (Begriffsklärung)
 Jobs (Begriffsklärung)
 Jobb (Dávid Jobb)
 Iob (Anthony Iob)
 Jop (Begriffsklärung)